Botànica:
 Crassipes és un gènere de la família de les poàcies, actualment sinonimitzat amb Sclerochloa
 Onomàstica:
Cràssipes, nom d'una família romana
Marc Furi Cràssipes, magistrat romà
Furi Cràssipes (gendre de Ciceró), cavaller romà
Publi Furi Cràssipes, magistrat romà